Kapitulationen steht für:
 den Plural von Kapitulation
 ein Handelsabkommen des Osmanischen Reiches, siehe Kapitulationen des Osmanischen Reiches